El término filamento puede referirse a:
 el filamento; en electricidad, hilo en espiral que genera luz por acción de la temperatura en las lámparas incandescentes;
 el filamento; en botánica, la parte basal estéril de un estambre;
 los filamentos; en cosmología física, estructuras largas y delgadas (como hilos) de las galaxias.

Además, puede hacer referencia a:
 los filamentos intermedios; en biología celular, componentes del citoesqueleto, formados por agrupaciones de proteínas fibrosas;
 el miofilamento; en histología, fibras que, conjuntas, forman la miofibrillla.

Enlaces externos